Фенц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фенц, Пауль (родился 8 сентября 1992) — немецкий фигурист, чемпион Германии.
 Фенц, Рудольф — персонаж популярной городской легенды, невольный «путешественник во времени», перенёсшийся из 1876 в 1950 год.
 Фенц, Фридрих (5 декабря 1892, Газен — 17 февраля 1943, Белоруссия) — один из руководителей германского оккупационного режима в Белоруссии, группенфюрер СА.